Mengewein ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Mengewein (* 1969), deutscher Journalist
 Carl Mengewein (1852–1908), deutscher Komponist
 Georg Mengewein (1790–1853), österreichischer Offizier